Островский сельский Совет — сельский Совет на территории Несвижского района Минской области Республики Беларусь.

Состав 
Островский сельсовет включает 8 населённых пунктов:
 Красногорки — деревня.
 Макаши — деревня.
 Новины — деревня.
 Островки — деревня.
 Прости — деревня.
 Столпище — деревня.
 Малиновка — деревня.
 Янчицы — деревня.

См. также 
 Несвижский район

Примечания

Ссылки 
 Несвижский райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь

Упразднённые сельсоветы Несвижского района
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании